Мысок () — село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Новоникольского сельского округа. Код КАТО — 116453400.

География 
Село расположено в северной части района на берегу озера Кундызколь, в 24 км на север от центра района села Балкашино, в 1 км на северо-запад от центра сельского округа села Новоникольское.

Улицы 

 ул. Достык,
 ул. Каскена Баймышева,
 ул. Набережная,
 ул. Садовая,
 ул. Тауелсиздиктин 25 жылдыгы,
 ул. Шокана Уалиханова.

Ближайшие населённые пункты 

 село Новоникольское в 1 км на юго-востоке,
 село Кумдыколь в 3 км на северо-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 350 челвоек (из них русских 54%, казахов 25%).

В 1999 году население села составляло 353 человека (174 мужчины и 179 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 289 человек (136 мужчин и 153 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Сандыктауского района